Westraltrachia är ett släkte av snäckor. Westraltrachia ingår i familjen Camaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Westraltrachia